Agent X9 kan syfta på:

 Secret Agent X-9 – en amerikansk dagspresserie, se Agent Corrigan
 Agent X9 (tidning) – en svensk serietidning, namngiven efter den amerikanska serien